Palmare nebo palmáre může označovat:

 latinský název dlaně
 advokátní odměna za právní rady a služby (viz advokátní tarif)

Externí odkazy